Toponímia:
 Aliaga (província de Terol), municipi de la província de Terol i de la comarca de Cuencas Mineras (Aragó)
 Riu Aliaga, afluent del riu Guadalop
 Aliağa, vila i districte a uns 50 km al nord d'İzmir de la província d'İzmir (Turquia)
 Biografies:
 Adán Aliaga (Sant Vicent del Raspeig, 1969), realitzador alacantí 
 Isidoro Aliaga (Saragossa, 1568 — València, 1648), dominic aragonès, bisbe d'Albarrasí, de Tortosa i arquebisbe de València 
 José Luis Aliaga Jiménez
 Luis Aliaga (Saragossa, 1566 — 1626), dominic aragonès que fou confessor reial i inquisidor general 
 Manuel de Aliaga Bayod i Salas Guasquí (Xerta,  – Reus, ), advocat i teòric musical 
 Xavier Aliaga i Víllora (Madrid, 1970), periodista i escriptor valencià 
 Esther Mártires Franco Aliaga (Cubel, 1950), política valenciana d'origen aragonès